Cama — mobília de casa
Estrato geológico — ou leito rochoso ou estrato geológico
Leito aquático —  fundo de um corpo aquático, como um rio, um lago ou um rio
Leito de cinzas — camada de partículas depositadas a partir de uma mistura em suspensão

Desambiguação